— японский фигурист, выступавший в одиночном катании. Чемпион четырёх континентов (2014), серебряный призёр Азиатских игр (2011) и пятикратный бронзовый призёр чемпионата Японии (2009, 2013, 2016—2018).

По состоянию на сентябрь 2015 года занимал шестое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Биография 
Такахито Мура родился в спортивной семье. Его тренирует отец, Такаси Мура, сам в прошлом фигурист, двукратный чемпион Японии в парном катание.

Ему удалось трижды (2006, 2007 и 2008 годах) выступить на юниорских чемпионатах мира. Крупным его успехом была золотая медаль на чемпионате четырёх континентов в Тайбэе в 2014 году.

Дважды он выигрывал бронзовую медаль дома на Командном чемпионате мира. В после олимпийский сезон он начал в сентябре на Кубке Ломбардии, где финишировал вторым. Затем впервые пробился в Финал Гран-при в Барселону, где занял место в пятёрке. До этого выиграл этап Гран-при в Канаде.

В октябре 2015 года Мура начал новый сезон. Он стартовал на этапе серии Гран-при Skate America, где выступил совсем неудачно. На заключительном этапе Гран-при в Нагано он занял третье место и превзошёл свои достижения в короткой программе. На национальном чемпионате 2016 года занял 3-е место. В конце февраля 2016 года он выступил на континентальном чемпионате, где оказался в пятёрке и улучшил все свои прежние спортивные достижения.

Новый предолимпийский сезон японский фигурист начал в США в середине сентября, где на турнире в Солт-Лейк-Сити занял второе место. В конце октября японский фигурист выступал на этапе Гран-при в Миссиссоге, где на Кубке федерации Канады занял место в середине турнирной таблицы. Значительно лучше в середине ноября японец выступил на этапе Гран-при в Париже, где на турнире Trophée de France финишировал на пятом месте. В конце декабря на национальном чемпионате Мура завоевал в четвёртый раз бронзовую медаль. Через два месяца японский спортсмен принял участие в Саппоро в VIII зимних Азиатских играх, где он занял четвёртое место.

В сентябре японский одиночник начал олимпийский сезон в Солт-Лейк-Сити, где на турнире U.S. International Figure Skating Classic выступил не совсем удачно, занял место в середине десятке. Через полтора месяца фигурист стартовал в серии Гран-при на канадском этапе, где он финишировал последним. В конце ноября на американском этапе в Лейк-Плэсиде он финишировал в середине турнирной таблицы. В конце декабря на национальном чемпионате ему удалось в очередной раз стать бронзовым медалистом. Через месяц на континентальном чемпионате в Тайбэе его постигла неудача, он смог финишировать только замкнув дюжину лучших одиночников.

В 2018 году завершил соревновательную карьеру, после чего выступал в ледовых шоу.

Результаты

Примечания

Ссылки 

 

Фигуристы Японии